

Patronyme 

 Bénédicte Escudier (1956), ingénieure et professeur spécialisée dans l'aérospatial ;
 Gabriel Escudier (1906-1962), homme politique français ;
 Jean-François Escudier (1759-1819), homme politique français ;
 Léon Escudier (1821-1881), journaliste, critique et éditeur musical ;
 Marie Escudier (1819-1880), journaliste, critique et éditeur musical ;
 Paul Escudier (1858-1931), homme politique français.

Toponyme 

 Rue Paul-Escudier, voie du  de Paris, en France.
 rue Escudier, voie de Boulogne-Billancourt, en France, baptisée en hommage à Etienne-Anne Escudier (1798-1864), bienfaiteur de la Ville

Homonymie
Homonymie de patronyme